Гандбольный клуб «Киль» () — немецкий профессиональный гандбольный клуб из одноимённого города.

История 
Гандбольный клуб Киль был основан в 4 февраля 1904 года. Гандбольный клуб Киль первый свой титул чемпионата Германии выиграл в сезоне 1956/57. В период с сезона 2003/2004 и до 2014/15 гандбольный клуб Киль выиграл 10 титулов чемпиона Германии, выиграл 2 раза Лигу чемпионов ЕГФ. Гандбольный клуб Киль самый успешный клуб в Бундеслиге, выиграв чемпионат Германии 20 раз.

Титулы 
 Чемпион Германии (22 раз): 1957, 1962, 1963, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021
 Кубок Германии (11 раз): 1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2019
 Суперкубок Германии (12 раз): 1995, 1998, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022
 Лига чемпионов ЕГФ (4 раза): 2007, 2010, 2012, 2020
 Кубок ЕГФ (4 раза): 1998, 2002, 2004, 2019

Сезоны 
Список сезонов клуба Киль в бундеслиги с 2000 года.

Команда 

Персонал

Состав команды

Известные игроки 
  Торстен Янсен
  Хеннинг Фриц
  Доминик Кляйн
  Хендрик Пекелер
  Томас Кнорр
  Тобиас Райхман
  Шристиан Спренгер
  Себастиан Прайс
  Клаус-Дитер Петерсен
  Михаэль Менцель
  Кристиан Цайтц
  Кристиан Диссингер
  Рауль Сантос
  Виктор Силадьи
  Давор Доминикович
  Илия Брозович
  Блаженко Лацкович
  Мортен Бьорре
  Николай Бредаль Якобсен
  Ларс Крог Йеппесен
  Рене Тофт Хансен
  Никола Карабатич
  Жером Фернандес
  Тьерри Омейер
  Даниэль Наркисс
  Гудйон Валур Сигурдссон
  Стейнар Эге
  Фроде Хаген
  Бёрге Лунд
  Пётр Пжыбецкий
  Момир Илич
  Вид Кавтичник
  Роман Пунгартник
  Алеш Пайович
  Хоан Каньелес
  Маттиас Андерссон
  Йохан Петерссон
  Магнус Висландер
  Стаффан Ольссон
  Йохан Шёстранд
  Тобиас Карлссон
  Предраг Тимко
  Звонимир Сердарушич
  Ненад Перуничич

Список тренеров 
 Фриц Вестхейдер (1930-1958)
 Хейн Далингер (1958-1972)
 Курт Бартелс, Рольф Краббенхёфт, Берн Стакк (1972-1973)
 Адольф Габриэль (1973-1975)
 Вернер Кирст (1975)
 Герд Вельц (1975-1977)
 Желько Селеш (1977-1978)
 Вернер Кирст (1978-1979)
 Герд Вельц (1979-1980)
 Маринко Андрич (1980-1981)
 Хервард Викк (1981-1982)
 Юхан Инги Гуннарссон (1983-1985)
 Марек Панас (1985-1989)
 Йосип Викович (1989)
 Хольгер Эртель (1989-1992)
 Уве Швенкер (1993)
 Звонимир Сердарушич (1993-2008)
 Альвред Гисласон (2008-по н.в.)

Ссылки 
 сайт клуба Киль
 Киль на сайте Бундеслиги

Гандбольные клубы Германии
Спортивные клубы Киля